US Open 2005 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 29 sierpnia a 11 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 125. edycja rozgrywek.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Rosjanka Swietłana Kuzniecowa i Szwajcar Roger Federer. Rosyjska zawodniczka nie zdołała ponownie wywalczyć tytułu na kortach Flushing Meadows, odpadając w pierwszej rundzie ze swoją rodaczką, Jekatieriną Byczkową. Szwajcar, rozstawiony najwyżej, skutecznie obronił tytuł, pokonując w finale Andre Agassiego. Tytuł gry pojedynczej kobiet – pierwszy w karierze – wywalczyła Belgijka Kim Clijsters, pokonując w finale Francuzkę Mary Pierce. Clijsters przeszła do historii jako pierwsza zawodniczka (także spośród mężczyzn), która po wygraniu US Open Series triumfowała na kortach Flushing Meadows.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 

US Open 2005
2005 w stanie Nowy Jork